Jméno a příjmení František Kopecký má více nositelů:

 František Kopecký (politik ODS) (* 1954) – český politik
 František Kopecký (1881) (1881–1941) – český ilustrátor a malíř působící v Anglii, člen londýnského Sokola, účastník prvního odboje
 František Kopecký (1949) – český politik, starosta Tvarožné a spisovatel literatury faktu
 František Kopecký (kněz) (* 1931) – kněz, pedagog
 František Kopecký (politik ČSS) (1923–1997) – český a československý politik, poúnorový poslanec ČSS